Anna Sophie af Danmark kan henvise til flere personer:

 Anna Sophie af Danmark (1647–1717) - datter af Frederik 3. af Danmark og gift med kurfyrst Johan Georg 3. af Sachsen
 Anna Sophie Reventlow (1693-1743) – datter af Conrad Reventlow og gift med Frederik 4. af Danmark.

Se også 
 Annesofie